Такаока (Акіта)
Такаока (Ібаракі)
Такаока (Ісікава)
Такаока (Тояма)
Такаока (Ямаґата)